Lier kan syfta på:

Geografi

Belgien 

 Lier, Belgien – en kommun i Flandern, Provincie Antwerpen,

Nederländerna 

 De Lier, ort, Zuid-Holland, Gemeente Westland,

Norge 

 Liers kommun, kommun, Viken fylke, 
 Lierbyen – centralort i Liers kommun

Robotskapade Nederländernaförgreningar